Иодид диспрозия(II) — неорганическое соединение, 
соль диспрозия и иодистоводородной кислоты с формулой DyI,
чёрно-фиолетовые кристаллы,
быстро гидролизуется в воде.

Получение 
 Восстановление иодида диспрозия(III) металлическим диспрозием в вакууме или инертной атмосфере:

 Реакция диспрозия и дииодида ртути:

Физические свойства 
Иодид диспрозия(II) образует чёрно-фиолетовые (по другим данным — пурпурные), сильно гигроскопичные кристаллы, которые можно хранить только в тщательно высушенной атмосфере или вакууме.

Химические свойства 
 Реагирует с водой и влагой из воздуха:

Литература 
 
 

диспрозия
Галогениды металлов